2-й чемпионат Израиля проходил с 17 по 28 декабря 2000 года в Рамат-Авиве и в Модиине.

 1-й приз: 10 000 шекелей (примерно 2440 долларов США).
 Категория: 11-я (средний рейтинг 2511).
 Бориса Гельфанда и Илью Смирина заменили Евгений Постный и Роман Бар.
 Первые 6 туров играли в Шахматной Академии Каспарова в Тель-Авиве, остальные пять в Модиине.

Турнирная таблица

Ссылки 
 ЧЕМПИОНАТ ИЗРАИЛЯ.

Чемпионаты Израиля по шахматам
2000 год в шахматах